Corbet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philip Steven Corbet
 Sally A. Corbet